Carlo Sellitto, pintor italiano baroquo
 Giacomo Sellitto, compositor italiano
 Giuseppe Sellitto, compositor y organista italiano hermano de Giacomo Sellito